Il doppio maschile  del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Doohan e Sam Giammalva Jr. che hanno battuto in finale Paul Annacone e Christo van Rensburg 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (finale)
 Johan Kriek /  Robert Seguso (quarti di finale)

 Francisco González /  Matt Mitchell (semifinali)
 Vijay Amritraj /  John Fitzgerald (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Tennis Championships 1985